Apanteles adelinamoralesae — вид мелких наездников рода Apanteles из подсемейства Microgastrinae семейства бракониды (Braconidae). Обнаружены в Центральной Америке: Коста-Рика.

Описание 
Мелкого размера перепончатокрылые насекомые: длина тела около 3 мм, длина переднего крыла около 3 мм. Основная окраска тёмно-коричневая. Коготки лапок простые. Соотношение длины и ширины птеростигмы: 3,1-3,5. Паразитируют на молевидных бабочках из семейства Злаковые моли-минёры (Elachistidae), Antaeotricha, Stenoma. Вид был впервые описан в 2014 году канадским энтомологом Хосе Фернандес-Триана (Jose L. Fernández-Triana; Department of Integrative Biology and the Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph, Гелф, Онтарио, Канада) и назван в честь биолога Аделины Моралес (Dr. Adelina Morales; Estación Biológica Santa Rosa).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Апантелесы
Животные, описанные в 2014 году
Насекомые Центральной Америки
Эндемики Коста-Рики
Таксоны насекомых, названные в честь людей